NGC 4287 (другие обозначения — MCG 1-32-14, ZWG 42.37, VCC 434, NPM1G +05.0342, PGC 39860) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4287 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4287 в группу также входят ещё 31 галактика.

Примечания 

 

4287
Дева (созвездие)